Baile de San Vito puede referirse a:

Coreomanía, danzamanía o manía de bailar, un fenómeno social localizado históricamente en los siglos XV al XVII, y explicado como enfermedad psicogénica colectiva o como resultado de intoxicación por cornezuelo del centeno.
Corea de Huntington o corea mayor, una enfermedad neurológica.
Corea de Sydenham o corea menor, movimientos convulsivos resultantes de una infección bacteriana o fiebre reumática.
El vito, baile y cante español.

Notas